Аммонс:

 Аммонс, Альберт (1907—1949) — американский пианист.
 Аммонс, Элиас Милтон (1860—1925) — американский политик, 19-й губернатор Колорадо.